Classe Minerve peut faire référence à plusieurs classes de navire de la marine française :

 la classe Minerve, une classe de frégates de 28 canons du milieu du ;
 la classe Minerve, une classe de frégates de 40 canons de la fin du ;
 la classe Minerve, une classe de sous-marins construits peu avant la Seconde Guerre mondiale.